Rosano è un cognome italiano diffuso soprattutto nel Meridione. Può riferirsi :

Geografia
Rosano – frazione del comune di Rignano sull'Arno nella città metropolitana di Firenze

Persone 
Pietro Rosano – politico italiano
Sebastián Rosano – calciatore uruguaiano